Santoro ist der Familienname folgender Personen:
 Cláudio Santoro (1919–1989), brasilianischer Komponist
 Eugenio Santoro (1920–2006), Schweizer Bildhauer
 Fabrice Santoro (* 1972), französischer Tennisspieler
 Filippo Santoro (* 1948), italienischer Bischof
 Flavio Santoro (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Gene Santoro (1950–2022), US-amerikanischer Musikkritiker und Autor
 Mario Santoro (1913–1989), italienischer Romanist und Italianist
 Miguel Santoro (* 1942), argentinischer Fußballspieler
 Pietro Santoro (1913–1998), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Pietro Santoro (* 1946), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Rodrigo Santoro (* 1975), brasilianischer Schauspieler
 Vittorio Santoro (* 1962), schweizerisch-italienischer Konzeptkünstler
 Walter Santoro (1922–2011), uruguayischer Politiker

Siehe auch:
 Santorio